В одиночному розряді тенісного турніру United Airlines Tournament of Champions 1981, який проходив в рамках Туру WTA 1981, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Андреа Джегер 7–5, 6–3.

Сіяні гравчині 

  Мартіна Навратілова (переможниця)
  Андреа Джегер (фінал)
  Гана Мандлікова (півфінал)
  Венді Тернбулл (чвертьфінал)

 Сільвія Ганіка (чвертьфінал)
 Біллі Джин Кінг (1-ше коло)
 Регіна Маршикова (півфінал)
 Відсутня

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

United Airlines Tournament of Champions